Ливада може да се отнася за:

 Ливада, обрасъл с трева участък земя;
 Ливада, село в Област Бургас, България;
 Ливада, село в Община Струга, Република Македония;
 Ливада, на гръцки Ливадия, село в дем Пеония, Гърция;
 Ливада, град в окръг Сату Маре, Румъния;
 Ливада, община в окръг Арад, Румъния;
 Ливада (филм), филм от Република Македония